Time Flies (sinngemäß die Zeit vergeht wie im Fluge) steht für:

 Time Flies (Vaya-Con-Dios-Album), ein Album von Vaya Con Dios aus dem Jahr 1992
 Time Flies (Billy-Ray-Cyrus-Album), ein Album von Billy Ray Cyrus aus dem Jahr 2003
 Time Flies (Melanie-Laine-Album), ein Album von Melanie Laine aus dem Jahr 2005
 Time Flies (John-Michael-Montgomery-Album), ein Album von John Michael Montgomery aus dem Jahr 2008
 Time Flies (Eason-Chan-Album), ein Album von Eason Chan aus dem Jahr 2010
 Time Flies… The Best Of, ein Best-of-Album von Huey Lewis and the News aus dem Jahr 1996
 Time Flies… 1994–2009, ein Compilation-Album von Oasis aus dem Jahr 2010
 Time Flies (Lied), ein Lied von Porcupine Tree aus dem Jahr 2009
 Time Flies (Film), einen britischen Spielfilm von Walter Forde aus dem Jahr 1944
 Time Flies (Band), eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band